Ел Касике има више значења:

 Ел Касике, Сегунда Манзана де Ринкон де Николас Ромеро (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Касике (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Касике (Тланепантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Касике (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику